Тетиљас има више значења:

 Тетиљас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тетиљас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тетиљас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тетиљас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тетиљас, Ес-Асијенда де Тетиљас (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику